Patinho Feio, o primeiro mini-computador brasileiro.
O Patinho Feio, conto de fadas.
O Patinho Feio (desenho animado), desenho animado do conto.
Patito Feo, telenovela argentina exibida pela SIC em Portugal.